Pine Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pine Ridge (Alabama)
 Pine Ridge (Arkansas)
 Pine Ridge (Collier County, Florida)
 Pine Ridge (Citrus County, Florida)
 Pine Ridge (Mississippi), im Adams County
 Pine Ridge, ein gemeindefreies Gebiet im Sheridan County, Nebraska, siehe Whiteclay
 Pine Ridge (Oklahoma)
 Pine Ridge (South Carolina)
 Pine Ridge (South Dakota)
 Pine Ridge (Texas)

Siehe auch:
 Pine Ridge Reservation, eine Indianerreservation in South Dakota
 Pineridge